Menu (restaurant), een opsomming van gerechten of maaltijden zoals op een menu- of spijskaart
 Menu (computerprogramma), een lijst van mogelijkheden op een computer of ander apparaat
 <menu> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen